FIT je zkratka, kterou mohou být označeny: 

 Fakulta informačních technologií ČVUT
 Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Fit se v češtině používá jako adjektivní anglicismus ve spojení „být fit“ („buď fit!“) s významem být v dobré kondici (fitness). 

Zkratky